Roc Blanc (Alp), muntanya d'Alp (Baixa Cerdanya)
 Roc Blanc de Cirera, muntanya de Borredà (Berguedà)
 Roc Blanc (Lles de Cerdanya), muntanya de Lles de Cerdanya (Baixa Cerdanya)
 Roc Blanc (Planoles), muntanya entre els municipis Planoles i Queralbs (Ripollès)
 Roc Blanc (Terrassa), barri de Terrassa